Chapuisat est un patronyme porté notamment par :
 
 Pierre-Albert Chapuisat (1948-), footballeur et entraîneur suisse,
 Stéphane Chapuisat (1969-), footballeur suisse.

Patronyme suisse